David Salazar puede hacer referencia a:
David Salazar Bustamante, futbolista chileno.
David Salazar Morote, político peruano.
David Salazar Pachón, político español.

Otros 
David Zalazar, futbolista argentino